Boys and Girls ou Boys & Girls (litt. « Garçons et Filles ») est une expression anglaise pouvant désigner :

Cinéma 

 Boys and Girls, court métrage canadien sorti en 1983 ;
 Boys and Girls ou  Des gars, des filles au Québec (Boys & Girls), une comédie romantique américaine de Robert Iscove sortie en 2000.

Musique 
Boys and Girls, sixième album studio de Bryan Ferry sorti en 1985 ;
 Boys and Girls  (Boys & Girls), un single d'Ayumi Hamasaki sorti sous le label Avex Trax en 1999 ;
 Boys and Girls  (Boys & Girls), un single hors album de Martin Solveig en duo avec Dragonette sorti en 2009.

Voir aussi 

 Boys and Girls Alone,  une émission de téléréalité britannique diffusée en 2009 ;
 Boys and Girls Clubs of America (BGCA), un mouvement de jeunesse à but non lucratif américain.
 

Homonymie de titre